Anders Bengt Peter Andersson, švedski hokejist, * 29. avgust 1965, Örebro, Švedska.

Andersson je v švedski ligi igral za klube Örebro IK, Färjestads BK in Malmö IF Redhawks. Trikrat je osvojil naslov švedskega državnega prvaka, v sezonah 1985/86 in 1987/88 s klubom Färjestads BK, ter 1991/92 s klubom Malmö IF Redhawks. Leta 1983 je bil kot 73. izbran na NHL naboru s strani kluba New York Rangers, za katerega je zaigral v sezoni 1992/93. V ligi NHL, kjer je igral še za Florida Pantherse, je skupno odigral 47 tekem. V drugem delu kariere je igral še za klube Düsseldorfer EG v nemški ligi, HC Bolzano v italijanski ligi in HC Lugano v švicarski ligi.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1992, kjer je z reprezentanco osvojil peto mesto, in treh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene srebrne in dveh bronastih medalj. Za reprezentanco je odigral 104 tekme.

Pregled kariere 

|-
| Örebro IK
| Švedska 2. liga
| 81/82
|
| 31
| 8
| 5
| 13
|
| 30
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 82
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Örebro IK
| Švedska 2. liga
| 82/83
|
| 25
| 10
| 10
| 20
|
| 16
|
| 2
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 83
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 83
|
| 7
| 3
| 0
| 3
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 83/84
|
| 36
| 4
| 7
| 11
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 84
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 84/85
|
| 35
| 5
| 12
| 17
|
| 24
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 85
|
| 7
| 4
| 10
| 14
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 85/86
|
| 34
| 6
| 10
| 16
|
| 18
|
| 8
| 2
| 2
| 4
|
| 10
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 86/87
|
| 33
| 9
| 8
| 17
|
| 32
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 26
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 87/88
|
| 39
| 12
| 20
| 32
|
| 44
|
| 9
| 2
| 12
| 14
|
| 8
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 88/89
|
| 33
| 6
| 17
| 23
|
| 44
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Malmö IF
| Švedska 2. liga
| 89/90
|
| 33
| 15
| 25
| 40
|
| 32
|
| 3
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 34
| 9
| 17
| 26
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 40
| 12
| 20
| 32
|
| 80
|
| 10
| 3
| 8
| 11
|
| 2
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Binghamton Rangers
| AHL
| 92/93
|
| 27
| 11
| 22
| 33
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 92/93
|
| 31
| 4
| 11
| 15
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 7
| 1
| 6
| 7
| +7
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 93/94
|
| 8
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 93/94
|
| 8
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 27
| 1
| 9
| 10
|
| 18
|
| 9
| 5
| 0
| 5
|
| 16
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 26
| 7
| 15
| 22
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 95/96
|
| 5
| 1
| 4
| 5
|
| 6
|
| 13
| 4
| 6
| 10
|
| 8
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 96/97
|
| 45
| 11
| 20
| 31
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Italijanska liga
| 96/97
|
| 6
| 0
| 5
| 5
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Lugano
| Švicarska liga
| 97/98
|
| 36
| 11
| 16
| 27
|
| 26
|
| 7
| 1
| 5
| 6
|
| 0
|-
| HC Lugano
| Švicarska liga
| 98/99
|
| 43
| 11
| 29
| 40
|
| 38
|
| 16
| 4
| 15
| 19
|
| 20
|-
| HC Lugano
| Švicarska liga
| 99/00
|
| 42
| 7
| 33
| 40
|
| 46
|
| 12
| 3
| 15
| 18
|
| 12
|-
| HC Lugano
| Evropska liga
| 99/00
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| -2
| 6
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| +3
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 7
| 1
| 3
| 4
| +3
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Lugano
| Švicarska liga
| 00/01
|
| 32
| 5
| 18
| 23
|
| 40
|
| 13
| 2
| 10
| 12
|
| 39
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 01/02
|
| 37
| 7
| 5
| 12
| 0
| 30
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| -4
| 4
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 02/03
|
| 45
| 2
| 14
| 16
| +11
| 67
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 03/04
|
| 46
| 2
| 21
| 23
| +1
| 55
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska 2. liga
| 03/04
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| +1
| 4
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 04/05
|
| 44
| 8
| 16
| 24
| -12
| 74
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska 2. liga
| 04/05
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 2
| 3
| 5
| +2
| 10
|-
| Malmö IF
| Švedska 3. liga
| 08/09
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 955
| bgcolor="#7FFF00" | 196
| bgcolor="#7FFF00" | 416
| bgcolor="#7FFF00" | 612
| bgcolor="#7FFF00" | +12
| bgcolor="#7FFF00" | 966
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 143
| bgcolor="#7FFF00" | 34
| bgcolor="#7FFF00" | 85
| bgcolor="#7FFF00" | 119
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 171
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Sklici

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski trenerji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1983
Izbrani na naboru lige NHL (New York Rangers)
Hokejisti Örebro IK
Hokejisti Färjestads BK
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Hokejisti Binghamton Rangers
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Florida Panthers
Hokejisti Düsseldorfer EG
Hokejisti HC Bolzano
Hokejisti HC Lugano